Молотово — название населённых пунктов:

Грузия 
 Молотово — до 1958 г. название посёлка Триалети в Цалкском муниципалитете края Квемо-Картли.

Россия 
 Молотово — город, существовавший с 1931 по 1938 г. в Пермском крае, ныне Мотовилихинский район города Пермь.
 Молотово — до 1958 г. название села Родино в Шипуновском районе Алтайского края.
 Молотово — до 1959 г. название деревни Орловка в Архангельском районе Башкортостана.
 Молотово — до 1957 г. название станции Приамурская Дальневосточной железной дороги.
 Молотово — до 1957 г. название села Октябрьское в Усманском районе Липецкой области.
 Молотово — до 1957 г. название села Иртыш в Черлакском районе Омской области.

Узбекистан 
 Молотово — до 1957 г. название посёлка Шоликор (быв. Авангард) в Уртачирчикском районе Ташкентской области.
 Молотово — до 1958 г. название села Учкуприк в Учкуприкском районе Ферганской области.

Украина 
 Молотово — до 1957 г. название села Срибное в Покровском районе Донецкой области.
Молотово — до 1958 г. название села Першотравневое в Зеньковском районе Полтавской области.

См. также 
 Большое Молотово
Россия-Молотово
Молотов
 Молотовск
 Молотовабад